Буреш:

 Буреш — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна.
 Буреш, Иван Йосифов (1885—1980) — болгарский зоолог, член Болгарской АН (1929—80).
 Буреш, Карл (1878—1936) — австрийский государственный и политический деятель, адвокат, канцлер Австрии.